Cervato puede referirse a:

 Las crías de los cérvidos, que reciben el nombre de cervatos o gabatos.
 Sergio Cervato, un futbolista y director técnico italiano.
 Pug Cervato, una raza de perro de color cervato.
 Gentilicio del pueblo salmantino de Villar de Ciervo.